Neisinger ist der Familienname folgender Personen:

 Oskar Neisinger (1919–1985), katholischer Theologe, Journalist, Publizist und im Widerstand gegen den Nationalsozialismus aktiver Leiter des Bundes der katholischen Jugend in Deutschland
 Thomas Karl Neisinger (* 1955), deutscher Diplomat